Чемпионат мира по стрельбе из лука 1949 года — 13-й чемпионат мира по стрельбе из лука проходил в Париже (Франция) в августе 1949 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA
 

Спорт во Франции в 1949 году
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Международные спортивные соревнования в Париже
Август 1949 года
Стрельба из лука
Чемпионаты мира во Франции